Die Estoril Open 1991 fanden vom 1. bis 7. April 1991 statt und waren die zweite Auflage des Tennis-Sandplatzturnieres im portugiesischen Oeiras. Das Turnier zählte zur World Series und war Bestandteil der ATP Tour (siehe ATP Estoril). Das Turnier wurde im Herreneinzel und Herrendoppel ausgetragen. Im Einzel traten 32 Spieler an, im Doppel 16 Spielerpaare.

Im Herreneinzel war der Spanier Emilio Sánchez der Titelverteidiger. Das Finale bestritten Sergi Bruguera und Karel Nováček, welches Bruguera mit 7:67 und 6:1 gewann. Im Doppel waren Emilio Sánchez und Sergio Casal die Titelverteidiger. Im Finale traten die Niederländer Paul Haarhuis und Mark Koevermans gegen Tom Nijssen und Cyril Suk an. Haarhuis und Koevermans gewannen in zwei Sätzen mit 6:3 und 6:3.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage

ATP Tour 1991
Tennisturnier in Oeiras